Der Malaysia Cup (malaiisch: Piala Malaysia) ist ein jährliches Fußballturnier in Malaysia. Es wurde erstmals 1921 ausgetragen.

Finalspiele im Überblick

Rangliste

Weblinks 
 Übersicht der Pokalsieger bei RSSSF.com

 
Erstveranstaltung 1921